Africký pohár národů 1982 bylo 13. mistrovství pořádané fotbalovou asociací CAF. Vítězem se stala Ghanská fotbalová reprezentace.

Kvalifikace 

Hlavní článek: Kvalifikace na Africký pohár národů 1982

Základní skupiny

Skupina A

Skupina B

Play off

Semifinále

O 3. místo

Finále

Externí odkazy 
 Africký pohár národů na eurofotbal.com
 Africký pohár národů na rssf.com

1982
Fotbal v roce 1982
Fotbal v Libyi
Sport v Africe v roce 1982